Fotbollsallsvenskan 1983 vanns av AIK. Vårsäsongen spelades 16 april-6 juli 1983 och höstsäsongen spelades 27 juli-2 oktober 1983. Slutspelet spelades 5 oktober-5 november 1983, och vanns av IFK Göteborg, som besegrade Östers IF i finalspelet och därmed blev svenska mästare i fotboll 1983.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

SM-Slutspel

Slutspelsträd

Tabellplacering

Kvartsfinaler

Semifinaler

Finaler 

IFK Göteborg svenska mästare 1983.

Skytteligan

Allsvenskan 
 16 mål: Thomas Ahlström, IF Elfsborg
 12 mål: Mats Jingblad, Halmstads BK samt Sören Börjesson, Örgryte IS
 10 mål: Peter Gerhardsson, Hammarby IF samt Jan Mattsson, Östers IF

SM-slutspelet 
 6 mål: Steve Gardner, IFK Göteborg
 5 mål: Peter Truedsson, Östers IF och Lars Larsson, Malmö FF
 4 mål: Håkan Sandberg, IFK Göteborg

Publiksiffror

Högsta publiksiffror

Allsvenskan 
 26 072: Hammarby IF–AIK 1–2, Råsundastadion den 31 augusti 1983
 24 358: Örgryte IS–IFK Göteborg 1–3, Nya Ullevi den 19 maj 1983
 22 015: Malmö FF–IFK Göteborg 3–2, Malmö Stadion den 2 juni 1983

SM-slutspelet 
 25 055: IFK Göteborg–Östers IF 3–0, Nya Ullevi den 5 november 1983
 19 963: IFK Göteborg–AIK 3–0, Nya Ullevi den 23 oktober 1983

Högst publiksnitt per lag 
 9 888: Hammarby IF
 9 596: Malmö FF
 9 345: IFK Göteborg

Svenska mästarna 
 Tränare: Björn Westerberg
 Assisterande tränare: Kjell Pettersson

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1983
1983
Fotbollssäsongen 1983